Камбелсбург има више значења:
 Камбелсбург (Индијана)
 Камбелсбург (Кентаки)